Schadow peut faire référence à :

Patronyme 
 Johann Gottfried Schadow (1764-1850), peintre, dessinateur et sculpteur prussien, père de Felix
 Wilhelm von Schadow (1789-1862), peintre allemand, fils de Johann Gottfried
 Felix Schadow (1819-1861), peintre allemand, fils de Johann Gottfried

Autre 
 (5265) Schadow, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes